Бак:
 Бак — назва крупних місткостей для зберігання або транспортування рідин (напр., паливний бак, гідробак тощо).
 Бак — надбудова в носовій частині палуби, яка доходить до форштевня. Баком називають також і всю передню частину палуби (спереду від фок-щогли або носової надбудови).
 Бак (Bāgh,, як правило перекладається «сад») — оточений стіною сад/парк з постійними посадками та квітами.
 Бак — мовна група північної гілки західноатлантичних мов.
 БАК — Біохімічний аналіз крові
 БАК — російська команда КВК
 БаК — львівське видавництво.

Топонім 

 Бак — річка на північному заході Канади
Частина топоніма
 Баккан — провінція у В'єтнамі.
 Див. також «бага», «багу», «баку»

Прізвище 

 Бак Борис Аркадійович (1897—1936) — діяч радянських спецслужб, комісар державної безпеки 3-го рангу (1935).
 Бак Марія Аркадіївна (? -?) — діяч радянських спецслужб, сестра Б. А. Бака і С. А. Бака.
 Бак Соломон Аркадійович (1902−1940) — діяч радянських спецслужб, брат Б. А. Бака.
 Брюс Бак (; 1946) — управляючий лондонським офісом американської юридичної фірми «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom», президент футбольного клубу «Челсі».
 Ганс-Ульріх Бак (; 1896—1976) — німецький воєначальник, генерал-майор вермахту, кавалер Лицарського хреста залізного хреста.
 Джордж Бак (; 1796—1878) — англійський військовий моряк, мандрівник, дослідник канадської півночі, художник і натураліст.
 Лі Мьон Бак (, ; 1941) — корейський політичний і державний діяч, 17-й президент Республіки Корея (2008—2013).
 Лінда Бак (; 1947) — американський біолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини (2004).
 Луї Бак (; 1882—1914) — французький футболіст, срібний призер літніх Олімпійських ігор 1900.
 Наталі Бак (; 1980) — австралійська фігуристка, яка виступала в танцях на льоду.
 Оскар Бак (; 1879—1963) — австрійсько-нідерландський скрипаль.
 Перл Бак (; 1892—1973) — американська письменниця, лауреат Нобелівської премії з літератури (1938).
 Бак Пилип — вчитель з Києва, який 1909 року емігрував до Аргентини, де став одним з організаторів українського життя.
 Пітер Бак (; 1956) — музикант, відомий як гітарист гурту R.E.M.
 Рене Бак (; 1982) — швейцарський хокеїст, захисник.
 Сун Сі Бак (хангиль: 성시백, ханча: 成始柏; 1987) — корейський ковзаняр, спеціаліст із шорт-треку, олімпійський медаліст (2010), чемпіон світу.
 Тімоті Бак (; 1891—1973) — генеральний секретар Комуністичної партії Канади (1929—1962).
 Бак — військовий діяч, верховний жрець Ра в Стародавнього Єгипті часів Нового царства.

Ім'я 
 Бак — куниця, персонаж мультфільму «Льодовиковий період 3: Ера динозаврів».

Див. також 
 БАК-100
 Дядечко Бак